Jingle имеет значения:
 Джингл — музыкальный элемент, основанный на вокале.
 Jingle (протокол) — расширение протокола XMPP используемое в программе Google Talk.
 Jingle Bells — популярная рождественская песня, также известная как «One Horse Open Sleigh».